Die Abkürzung NCTC bezeichnet:
 National Counterterrorism Center
 National Collection of Type Cultures

Abkürzung